Conception Island är en ö i Bahamas.   Den ligger i distriktet Rum Cay, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Nassau.

Källor 

Öar i Rum Cay (distrikt)